Натуральне число 367
 367 рік до нашої ери
 367 рік нашої ери